4-й чемпионат Украинской ССР по шахматам проходил с 26 июня по 14 июля 1927 года в Полтаве. В тогдашней прессе он назывался «Всеукраинским турниром» или «Всеукраинским чемпионатом».

Турнир проводился по круговой системе. В нем приняли участие 16 шахматистов из разных городов Украинской ССР, а также Молдавской АССР. Вне конкурса играл московский мастер А. С. Селезнев (в Сталино он переехал позже).

Из числа участников только двое (Д. Д. Григоренко и Г. А. Ластовец) играли во всех предыдущих чемпионатах. В соревновании дебютировали будущие мастера И. Б. Погребысский и В. Г. Кириллов. По разным причинам отсутствовали возможные фавориты турнира: Я. С. Вильнер был болен, Б. М. Верлинский переехал в Москву, а М. Л. Марский — в Ленинград, а потом на Дальний Восток. Мастер Ф. П. Богатырчук не смог получить освобождение от работы. По регламенту турнира, в неделю проводилось 5 туров. Игровое время составляло 6 часов в день.

Было предусмотрено 6 призов.

Турнир отличался бескомпромиссной борьбой: 84 из 120 партий (70%) завершились победой одной из сторон.

Турнирная гонка свелась к борьбе между опытным А. С. Селезневым и молодым киевлянином В. А. Раузером. Решающей стала партия между лидерами, в которой Селезнев сумел одержать победу.

Поскольку Селезнев играл вне конкурса, звание чемпиона Украинской ССР было присвоено Раузеру. Это был первый большой успех в его шахматной карьере.

Также первым большим успехом молодого шахматиста нужно признать третье место Погребысского.

Турнирная таблица

Примечания 

Чемпионаты Украины по шахматам
1927 год в шахматах
Июнь 1927 года
Июль 1927 года
1927 год на Украине